Старокучерга́новка () — крупнейшее село Наримановского района Астраханской области, административный центр Старокучергановского сельсовета. Пригород  Астрахани.

Население -

История 

Первыми поселенцами села стали касимовские и казанские татары. Переселение касимовских татар в Астраханскую губернию началось в конце XVIII века, когда по распоряжению Российского правительства проводилось организованное массовое переселение государственных крестьян из Рязанской, Пензенской и Казанской губерний на Нижнюю Волгу.

Место проживания для переселенцев назначала Астраханская Казенная палата, ведавшая казенными землями и налогами. Так, 382 татарам из Касимова и Казани, объединенным в одно общество, было определено место за Волгой под названием Кучергановка в 5 верстах от города. Первые поселенцы прибыли в 1788 году. Первое официальное отмежевание земли кучергановским татарам состоялось в 1793—1794 годах губернским землемером Новицким. Кучергановское общество получило в своё пользование участок между рекой Кучерганкой, Заячьим островом и ильменем Кеч-Кочу. В пользование крестьян были отданы бугры под названием Куберт Куллы, Шумурза, Ураза, Абаз, Кули, Кара Кай, Кара тубе, Большой и Малый Аджилярш, Малый Карамей, Курулу и другие, в которых удобной земли 2500 десятин. Сверх того в 1797 году был отведен участок земли вдоль ильменя Байгушева и несколько бугров, а всего их было отмежевано тридцать.

Из всего Кучергановского общества сразу поселились на назначенном им месте только 72 человека (29 семей). А большая часть (270 человек) построили себе дома (83) на Цареве, где уже давно проживали татары. Остальные несколько семейств общества обосновались в татарских селах Солянке, Осыпном Бугре и около Белой мечети города Астрахани.

По законодательству того времени на каждого переселенца мужского пола государством выделялось 15 десятин земли для занятия крестьянским хозяйством. Из-за недостатка удобной земли, судебных тяжб по поводу спорных отмежёванных и назначенных им участков обустройство переселенцев затянулось на долгие годы. Некоторые крестьянские общества распались на несколько групп. Спор о землях с юртовскими татарами села Биштюбинского, начавшийся в 1803 году, был одним из трудноразрешимых и закончился только в 1821 году, когда спорные земли по решению Нижнего Земского суда были оставлены во владении крестьян Кучергановского общества.

Всего кучергановские татары до 1825 года имели 4015 десятин удобной и 8545 десятин неудобной земли. Из них 9 десятин находилось под селом, 122 десятин под лесопосадками, 180 десятин — под сенным покосом, 3702 десятин занимали бугры и степи.

В 1802 году при учреждении в Астраханской губернии волостных правлений была образована и Кучерганская волость сначала из двух татарских селений Кучергановки и Куроченского.

К 1877 году Кучергановка была уже довольно крупным селом, здесь действовали мечеть, частное училище, пожарный обоз. На земле общества находилась рыболовная ватага Болониной с 110 рыбосольными чанами, соляной склад Ключарева и саратовского купца Шапошникова, в 1888 году в селе было две бакалейные лавки и рыболовный промысел.

27 января 1918 года на Астраханском губернском съезде рабочих, солдатских, крестьянских и ловецких депутатов был создан Старокучергановский сельский Совет.

В годы коллективизации в Старокучергановке был создан колхоз «Путь к коммунизму». В 1960 году с центральной усадьбой в Старокучергановке был создан новый овоще-молочный совхоз «Кучергановский», объединивший коллективные хозяйства сёл Новокучергановка, Курченко Николаевки и Старокучергановки.

C 1963 года Старокучегановка входит в состав Наримановского района Астраханской области.

Физико-географическая характеристика 

Село расположено на юго-востоке Наримановского района, в пределах западной ильменно-бугровой равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, при ерике Канга . Особенностью местности является распространение вытянутых в субширотном направлении так называемых бэровских бугров. Понижения между буграми заняты ильменями, ериками и солончаками.  Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

Расстояние до центра Астрахани составляет 8,7 км, до районного центра города Нариманов - 48 км.

Климат резко континентальный, с жарким и засушливым летом и бесснежной ветреной, иногда с большими холодами, зимой. Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата - семиаридный (индекс BSk).

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли татары (51 %)

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)